Il doppio del torneo di tennis Miami Open 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Roy Emerson e Rod Laver 7-5, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Miami Open 1972